Velika nagrada Italije 2017 je trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 3. septembra 2017 na dirkališču Autodromo Nazionale Monza. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, oba Mercedes, tretji pa je bil Sebastian Vettel, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:36,009
|1:34,660
|1:35,554
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|1:37,344
|1:36,113
|1:36,702
|align="center"|13
|-
!3
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|1:38,304
|1:37,313
|1:36,841
|align="center"|16
|-
!4
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|1:37,653
|1:37,002
|1:37,032
|align="center"|2
|-
!5
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:38,775
|1:37,580
|1:37,719
|align="center"|3
|-
!6
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:35,716
|1:35,396
|1:37,833
|align="center"|4
|-
!7
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:38,235
|1:37,031
|1:37,987
|align="center"|5
|-
!8
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:37,198
|1:36,223
|1:38,064
|align="center"|6
|-
!9
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|1:38,338
|1:37,456
|1:38,251
|align="center"|7
|-
!10
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|1:38,767
|1:37,471
|1:39,157
|align="center"|18
|-
!11
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:38,511
|1:37,582
|
|align="center"|10
|-
!12
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:39,242
|1:38,059
|
|align="center"|14
|-
!13
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|1:39,134
|1:38,202
|
|align="center"|19
|-
!14
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|1:39,183
|1:38,245
|
|align="center"|8
|-
!15
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|1:39,788
|1:38,526
|
|align="center"|15
|-
!16
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:40,489
|
|
|align="center"|9
|-
!17
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|1:40,646
|
|
|align="center"|17
|-
!18
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:41,732
|
|
|align="center"|11
|-
!19
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|Sauber-Ferrari
|1:41,875
|
|
|align="center"|12
|-
!NC
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:43,355
|
|
|align="center"|20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|53
| 1:15:32,312
|1
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|53
| +4,471
|4
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|53
| +36,317
|6
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|53
| +40,335
|16
|align="center"| 12
|-
!5
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|53
| +1:00,082
|5
|align="center"| 10
|-
!6
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|
|53
| +1:11,528
|3
|align="center"| 8
|-
!7
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|53
| +1:14,156
|2
|align="center"| 6
|-
!8
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|53
| +1:14,834
|7
|align="center"| 4
|-
!9
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|53
| +1:15,276
|10
|align="center"| 2
|-
!10
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|52 
| +1 krog
|13
|align="center"| 1
|-
!11
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|52 
| +1 krog
|9
|
|-
!12
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|52 
| +1 krog
|8
|
|-
!13
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|52 
| +1 krog
|14
|
|-
!14
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|52 
| +1 krog
|15
|
|-
!15
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|52 
| +1 krog
|20
|
|-
!16
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|Sauber-Ferrari
|51
| +2 kroga
|12
|
|-
!17
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|50
|Menjalnik
|19
|
|-
!18
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|49
| Menjalnik
|11
|
|-
!Ods
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|33
|Motor
|18
|
|-
!Ods
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
| 29
|Motor
|17
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2017
2017